Schlosshotel steht für
 Schlosshotel Orth, TV-Serie
Hotels:
 Schlosshotel Bühlerhöhe, Baden-Baden
 Schlosshotel im Grunewald, Berlin
 Schlosshotel (Heidelberg)
 Schlosshotel Kronberg
 Schlosshotel Hugenpoet, Essen